Tuohy ist der Familienname folgender Personen:

 Dominic Tuohy, britischer Filmtechniker
 Edward Tuohy (1908–1959), US-amerikanischer Anästhesist, Entwickler der Tuohy-Nadel
 Frank Tuohy (1925–1999), britischer Literaturwissenschaftler und Schriftsteller

 Patrick Tuohy (1894–1930), irischer Maler
 Thomas Tuohy (1917–2008), britischer Chemiker, stellv. Generaldirektor des britischen Kernreaktors in Windscale während des Windscale-Brands 1957
 William Tuohy (1926–2009), US-amerikanischer Journalist und Autor